Khan Kuber è un sovrano proto-bulgaro in Pannonia e Macedonia.

Si ritiene che sia il figlio di Khan Kubrat, fratello di Khan Asparuh e membro del clan Dulo. Creatore di Kuberova Bulgaria in Macedonia.

Note

Altri progetti 

Khan dei Bulgari
Proto-bulgari
Macedonia